

Sigle 
 Renault 30 – automobile della Renault

Chimica 
 R30 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-30 – sigla del diclorometano

Trasporti 
 R30 – tangenziale di Bruges (Belgio)
 R30 – strada regionale Bloemfontein – R24 – Magaliesburg – Rustenburg (Sudafrica)